Romeroär ett spanskt efternamn. Det kan avse:

Personer

Alfabetiskt ordnade
 Abel Romero
 Amaia Romero
 Antonio Romero Ortiz
 Brenda Romero
 Carlos Humberto Romero
 Cesar Romero
 Chan Romero
 Diego Romero
 Eduardo Romero
 Enric Badia Romero
 Frank Romero
 Francisco Romero Robledo
 George A. Romero
 Gregorio Romero de Larrañaga
 Iker Romero
 Joaquín Romero de Cepeda
 John Romero
 Jordan Romero
 Julio César Romero
 Maikro Romero
 Ormari Romero
 Óscar Romero
 Óscar Romero (fotbollsspelare)
 Pió Romero Bosque
 Rebecca Romero
 Rodrigo Romero
 Sergio Romero
 Sílvio Romero
 Yoel Romero

Kronologiskt ordnade
 Pió Romero Bosque (1860–1935) salvadoransk president
 Francisco Romero (1891–1962) sydamerikansk filosof
 Cesar Romero (1907–1994) amerikansk skådespelare
 Óscar Romero (1917–1980) salvadoransk romersk-katolsk präst, ärkebiskop av San Salvador
 Carlos Humberto Romero (född 1924) salvadoransk president
 Eddie Romero (1924–2013) filippinsk filmregissör
 Abel Romero (född 1928) chilensk serietecknare verksam i bland annat Sverige
 Enric Badía Romero (född 1930) spansk serieskapare
 George A. Romero (1940–2017) amerikansk skådespelare och filmare
 Eduardo Romero (född 1954) argentinsk golfspelare
 Julio César Romero (född 1960)  paraguayansk fotbollsspelare
 John Romero (född 1967) amerikansk programmerare och företagsgrundare
 Ormari Romero (född 1968) kubansk basebollspelare
 Maikro Romero (född 1972) kubansk boxare
 Yoel Romero (född 1977) kubansk brottare
 Rebecca Romero (född 1980) brittisk roddare och tävlingscyklist
 Iker Romero (född 1980) spansk handbollsspelare
 Rodrigo Romero (född 1982) paraguayisk fotbollsspelare
 Sergio Romero (född 1987) argentinsk fotbollsmålvakt
 Nicky Romero (född 1989) nederländsk musiker, DJ och producent
 Luis Alberto Romero (född 1992) spansk fotbollsspelare
 Jordan Romero (född 1996) amerikansk bergsklättrare

Spanska efternamn